Une morgue est un endroit où l’on conserve des corps avant leur inhumation
 la morgue est une attitude hautaine et méprisante
 En langage de dessinateur, une morgue est une collection de photographies ou de dessins destinés à servir de modèles ou d’inspiration pour des personnages et des situations.
 La rue Morgue est une rue fictive de Paris rendue célèbre par le Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe.
 Morgue est le nom d’un groupe musical de la scène death black metal. Formé en 2006 à Québec (Canada).

Liens externes 
 wikt:morgue : entrée « morgue » du Wiktionnaire